Биколор:
 Биколор — флаг, состоящий из двух равных полос разного цвета.
 Биколор — один из видов окрасов кошек.